Velika nagrada Avstrije 1976 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 15. avgusta 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 54
| 1:30:07,86
| 2
| 9
|-
! 2
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 54
| + 10,79 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
| Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 54
| + 11,98 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 54
| + 12,44 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 54
| + 21,49 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 10
| Ronnie Peterson
| March-Ford
| 54
| + 34,34 s
| 3
| 1
|-
! 7
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 54
| + 59,45 s
| 12
|  
|-
! 8
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 38
| Henri Pescarolo
| Surtees-Ford
| 52
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 10
| 18
| Brett Lunger
| Surtees-Ford
| 51
| Trčenje
| 16
|  
|-
! 11
| 39
|  Alessandro Pesenti-Rossi
| Tyrrell-Ford
| 51
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 12
| 33
| Lella Lombardi
| Brabham-Ford
| 50
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
| Hans Binder
| Ensign-Ford
| 47
| Pedal za plin
| 19
|  
|-
! NC
| 32
| Loris Kessel
| Brabham-Ford
| 44
| +10 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 9
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 43
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 30
| Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 43
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
| Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 40
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
| Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 40
| Črpalka za gorivo
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
| Alan Jones
| Surtees-Ford
| 30
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 34
| Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 26
| Dovod goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 24
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
| Arturo Merzario
| Wolf-Williams-Ford
| 17
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 14
| Zavore
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
| Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 14
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 0
| Sklopka
| 14
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: James Hunt 1'35.910

Formula 1 sezona 1976
1976